Station (lateinisch statio ‚Stand[ort]‘, ‚Aufenthalt‘) bezeichnet:
 im öffentlichen Straßenverkehr die Haltestelle
 bei der Eisenbahn einen Bahnhof oder Haltestelle, siehe Bahnstation
 bei Bergbahnen die Tal-, Berg- oder Mittelstation, siehe Bergbahnstation
 in der Schifffahrt die Schiffsstation, die Anlegestelle
 im historischen Postwesen eine Relaisstation, an der die Reiter und Pferde gewechselt wurden, siehe Poststation
 im deutschen Straßenbauwesen der Standort der Kilometrierung (Stationierung), siehe Stationszeichen

 im Krankenhaus eine Organisationseinheit, siehe Bettenstation, Intensivstation, Palliativstation
 eine Krankenstation in einer nichtmedizinischen Einrichtung 
 im Pflegeheim einen Wohnbereich
 im Rettungswesen eine Wasserrettungsstation

 in der wissenschaftlichen Feldforschung die Forschungsstation
 in der Raumfahrt ein bewohnbarer Raumflugkörper, die Raumstation
 im Funkwesen eine Empfangs- bzw. Sendeanlage, Funkstation, siehe Funkstelle

 in der Archäologie der Ur- und Vorgeschichte ein Typus von Fundstelle, siehe Lagerstelle
 eine Niederlassung im Kolonialismus, siehe Missionsstation
 ein gottesdienstlicher Ort, siehe Statio
 eine Skistation, also ein einheitlich gestalteter Skiort besonders in Frankreich
 in Australien eine großflächige Farm, siehe Bauernhof#Bezeichnungen im Ausland

Siehe auch: